UMP steht für:
 Union of Moderate Parties, eine Partei im Parlament von Vanuatu (ein Inselstaat im Südpazifik)
 Union pour la Majorité Présidentielle (Dschibuti), die regierende Parteienkoalition in Dschibuti
 Union pour un mouvement populaire, früherer Name der französischen Partei Les Républicains, vormals Union pour une majorité présidentielle
 Universale Maschinenpistole, siehe HK UMP (die UMP des Herstellers Heckler & Koch)die
 Universiti Malaysia Pahang, eine staatliche Universität in Malaysia
 Unteroffizier mit Portepee
 Uridinmonophosphat, ein Nukleotid
 Uniform Most Powerful, Eigenschaft eines statistischen Tests, siehe UMP-Test

ump steht für:
 Umpila (ISO-639-3-Code), gefährdete australische Sprache auf der Kap-York-Halbinsel, Queensland

UMP